Anne Biget (1749-1824), religieuse catholique française ;
 Jacques Biget (1922-1978), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Jean-Louis Biget (1937), historien français.